Bruno Bertagna – arcivescovo cattolico italiano
Giulio Bertagna – dirigente d'azienda, avvocato e politico italiano
Giuseppe Bertagna – pedagogista e accademico italiano
Renato Bertagna – culturista italiano
Sandro Bertagna – politico italiano
Silvia Bertagna – sciatrice freestyle italiana